Santa Maria del Carmine (Florence)
 Santa Maria del Carmine (Milaan)
 Santa Maria del Carmine (Napels)
 Santa Maria del Carmine (Pavia)